The Texas Chainsaw Massacre har flere betydninger:

 The Texas Chainsaw Massacre (franchise)
 The Texas Chain Saw Massacre – film fra 1974.
 The Texas Chainsaw Massacre 2 – film fra 1986.
 Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III – film fra 1990.
 Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation – film fra 1994.
 The Texas Chainsaw Massacre (film fra 2003) – film fra 2003.
 The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning – film fra 2006.
 Texas Chainsaw 3D – film fra 2013.
 The Texas Chainsaw Massacre (tegneserie)
 Texas Chainsaw Massacre (computerspil)